Салат — река в России, протекает по Томской области. Устье реки находится в 25 км от устья по левому берегу реки Чижапка. Длина реки составляет 216 км.

Бассейн 
 18 км: Пегелька
 ? км: Гнутая
 ? км Окуневка
 46 км: Косал
 62 км: Оглат
 ? км: Развилок
 ? км: Чорыль-Кыкке
 59 км: Коль-Кыкке
 65 км: Яком-Сань-Кыкке
 87 км: Пырталат-Кыкке
 93 км: Мындала-Кыкке
 86 км: Лаврентьевская
 105 км: без названия
 107 км: Чебачья
 131 км: Самлат
 31 км: Малый Самлат
 133 км: Погонъёган
 ? км: Чангла
 164 км: Большой Карьят
 180 км: Мыга
 ? км: Салимигай
 ? км: Кыльман

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Васюган, речной подбассейн реки — Васюган. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Чижапки
Реки Каргасокского района